Inland kan avse:

 Inlandsklimat – klimatet inne över kontinenter
 Inlandsstat – en självständig stat som inte gränsar till något hav
 Inland (Bohuslän) – en historisk region i Bohuslän
 Inland (film) - Svensk film från 2020
 Norrlands inland - en ekoregion

Se även
Uppland (landområde) – en sjöstads eller stapelstads handelsområde i inlandet